28-й Кубок мира по стрельбе 2013 проходит с 15 марта по 12 ноября. Всего в рамках текущего Кубка мира пройдёт 9 этапов. Соревнования проходят в 15-и дисциплинах (9 у мужчин и 6 у женщин). Перед началом сезона международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, и финал проходит по системе с выбыванием.

В финал Кубка мира в каждой из дисциплин напрямую попадают победители летних Олимпийских игр 2012 года, а также победители прошлогоднего финала.

Расписание соревнований 
В рамках 8-го этапа состоится финал Кубка мира в стендовой стрельбе, а на 9-м этапе пройдёт финал Кубка мира в пулевой стрельбе.

Система начисления очков 
 Этапы Кубка мира (1—7)

 Финал Кубка мира

Результаты

Мужчины

Пневматическая винтовка, 10 метров

Винтовка лёжа, 50 метров

Винтовка из трёх положений, 50 метров

Пневматический пистолет, 10 метров

Скоростной пистолет, 25 метров

Пистолет, 50 метров

Трап

Дубль-трап

Скит

Женщины

Пневматическая винтовка, 10 метров

Винтовка из трёх положений, 50 метров

Пневматический пистолет, 10 метров

Пистолет, 25 метров

Трап

Скит

Медальный зачёт

Пулевая стрельба

Стендовая стрельба

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ISSF
 Календарь соревнований на сайте ISSF

2013 год в спорте
Соревнования по стрелковому спорту